A Hard Day’s Night ():

 «Вечер трудного дня» — фильм, в главных ролях которого снялись участники группы The Beatles.
 «Вечер трудного дня» — авторского ток-шоу Егора Хрусталёва на телеканале «Беларусь 1».
 «Вечер трудного дня» (ВТД) — ежедневный обзор криминальных новостей нижегородской телестанции «Сети-НН», выходивший с 1997 до 2009 года.
 A Hard Day’s Night — альбом The Beatles, большинство песен которого были написаны специально для одноимённого фильма.
 «A Hard Day’s Night» — песня The Beatles, ставшая заглавной на альбоме и лейтмотивом в фильме.
 Hard Day’s Night (Вечер трудного дня) — еженедельная интервью-программа телеканала «Дождь».